The Essential è il nome di diverse raccolte discografiche:

 The Essential – album di Klaus Nomi del 1994
 The Essential Fripp & Eno – raccolta di Robert Fripp e Brian Eno del 1994
 The Essential Scorpions – raccolta degli Scorpions del 2000
 The Essential Bob Dylan – raccolta di Bob Dylan del 2000
 The Essential Clash – raccolta dei Clash del 2003
 The Essential Clash – DVD dei Clash del 2003
 The Essential – raccolta di Sandra del 2003
 The Essential Jethro Tull – raccolta dei Jethro Tull del 2003
 The Essential Ozzy Osbourne – raccolta di Ozzy Osbourne del 2003
 The Essential Bruce Springsteen – raccolta di Bruce Springsteen del 2003
 The Essential Toto – raccolta dei Toto del 2003
 
 The Essential – raccolta dei Liquido del 2004
 
 The Essential Cheap Trick – raccolta dei Cheap Trick del 2004
 The Essential Shaggy – raccolta di Shaggy del 2004
 The Essential Iron Maiden – raccolta degli Iron Maiden del 2005
 The Essential Michael Jackson – raccolta di Michael Jackson del 2005
 The Essential Judas Priest – raccolta dei Judas Priest del 2006
 The Essential Pansy Division – raccolta dei Pansy Division del 2006
 The Essential – album di Toni Braxton del 2007
 The Essential Gigi D'Agostino – raccolta di Gigi D'Agostino del 2009
 The Essential "Weird Al" Yankovic – raccolta di "Weird Al" Yankovic del 2009

Pagine correlate 
 The Essentials